P239 peut faire référence à :
 HMS Surf (P239), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Sig-Sauer P239, un pistolet semi-automatique suisso-germanique.